Jean Gracieux peut désigner :
 Jean Gracieux (1575-1634), dramaturge français du , connu sous les pseudonymes « Deslauriers » et « Bruscambille » ;
 Jean Gracieux (1908-1974), général français, ayant commandé la  parachutiste pendant la guerre d'Algérie.

Personnalité utilisant un pseudonyme